Толлефсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Толлефсен, Карл (1882—1963) — американский скрипач и музыкальный коллекционер.
 Толлефсен, Уле-Кристиан (род. 1984) — норвежский хоккеист, защитник.